Cavallo ima više značenja:
 Cavallo, Frosinone
 Cavallo, Parma
 Cavallo, Salerno
 Cavallo, Torino